Марья́сов — русская фамилия.

 Марьясов, Александр Георгиевич (род. 1947) — российский дипломат.
 Марьясов, Владимир Борисович (1922—не ранее 1985) — бригадир электромонтажников, Герой Социалистического Труда.
 Марьясов, Гавриил Николаевич (1927—2006)— советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда. 
 Марьясов, Пётр Иванович (1916—1981) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Марьясово